Ма́ркем () — английская фамилия и ряд топонимов.

 Маркем, Альберт Гастингс (1841—1918) — британский исследователь, адмирал Королевского военно-морского флота.
 Альберт-Маркем — гора в Антарктиде.
 Маркем, Джун — фигуристка из Великобритании, двукратная чемпионка мира.
 Маркем, Клементс (1830—1916) — английский географ и путешественник.
 Маркем (река) — река в Новой Гвинее.
 Маркем (остров) — остров в Море Росса.
 Маркем (гора) — гора в цепи Трансантарктических гор.
 Маркем (залив) — залив в Антарктиде.
 Маркем (регион) — регион в Новой Гвинее.
 Маркем (залив, Новая Гвинея) — залив в Новой Гвинее. Ныне носит название Залив Хьюон.
 Долина Маркема — долина в Новой Гвинее.
 Маркем-колледж — колледж в Перу.
 Маркем, Уильям (1719—1807) — английский священнослужитель, архиепископ йоркский.
 Маркем — коммуна канадского региона Йорк.

Примечания